

Astronomia
 3638 Davis – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stretto di Davis – passaggio marino tra la Groenlandia occidentale e l'Isola di Baffin
 Stazione Davis (Davis Station) – stazione antartica permanente australiana
 Stati Uniti d'America
 Davis – città della Contea di Yolo, California
 Davis – census-designated place della contea di Carteret, Carolina del Nord
 Davis – città della Contea di Turner, Dakota del Sud
 Davis – villaggio della Contea di Stephenson, Illinois
 Davis – città della Contea di Murray, Oklahoma
 Davis – città della Contea di Tucker, Virginia Occidentale

Onomastica
 Davis – nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
 Davis – calciatore britannico attivo negli anni Dieci

Sport
 Coppa Davis, competizione mondiale a squadre del tennis maschile

Altro
 Algoritmo di Davis-Putnam – algoritmo applicato a formule di logica proposizionale
 Università della California, Davis (UC Davis) – università pubblica della California
 Davis-Films – compagnia di produzione cinematografica francese